O SMS Emden foi o segundo e último cruzador leve da classe Dresden da Kaiserliche Marine, a marinha de guerra do Império Alemão. Seu nome é em homenagem a cidade de Emden. Construído pela Kaiserliche Werft, na cidade de Danzig, em 1906, o navio foi lançado ao mar em 1908 e comissionado no serviço ativo no ano seguinte.

O Emden passou praticamente todo o tempo do seu serviço no estrangeiro, especialmente na região da Baía de Kiauchau (uma concessão colonial alemã), com sua base no porto de Tsingtao, na China. Em 1913, o comando da embarcação ficou com o capitão Karl von Müller. No começo da Primeira Guerra Mundial, ele combateu um navio russo na costa chinesa e depois partiu para o Oceano Índico. O cruzador passou dois meses nesta região e participou de alguns combates. Em outubro de 1914, o Emden participou de um ataque surpresa em Penang. Na batalha que se seguiu, o cruzador afundou um navio russo Zhemchug e o francês Mousquet. 

Müller levou então o Emden para atacar as Ilhas Cocos, desembarcando um grupo de marinheiros na área para destruir a base militar britânica por lá. Contudo, o navio acabou sendo atacado pelo cruzador australiano HMAS Sydney. A embarcação australiana era melhor armada e infligiu sérios danos ao Emden, forçando Müller a encalhar o próprio navio para impedir que este fosse afundado. Da tripulação de 376 homens, cerca 133 morreram. A maioria dos sobreviventes foi capturada pelo inimigo. O grupo que havia desembarcado antes, liderados por Hellmuth von Mücke, conseguiu encontrar um pequeno navio e eventualmente retornou a Alemanha. A carcaça do Emden foi deixado para apodrecer e o que sobrou só foi recolhido para o ferro velho na década de 1950.

Navios de 1908
Navios construídos em Danzig
Cruzadores da Marinha Imperial Alemã
Cruzadores da Alemanha na Primeira Guerra Mundial